Дюббёльская мельница () — мельница, построенная в 1744 году в городе Дюббёль и перенёсшая несколько разрушений. Из-за своей роли в бурной истории Южной Ютландии и её стратегического значения в двух войнах, считается датским национальным символом. Она была в эксплуатации до 1990 года, с 1995 года используется как музей, в котором документы истории и технологии мельницы, а также элементы из войн с Датско-прусской войны 1848—1851 и Датской войны 1864 года.

История 

Первая мельница была построена в 1744 году и была деревянной. В 1800 году она сгорела из-за удара молнии. Также в ходе Датско-прусской войны (1848—1851) и Датской войны (1864) мельница была дважды разрушена из-за своего расположения в центре боевых действий в апреле 1849 и апреле 1864 года, но после каждой из войн её восстанавливали. В ходе Датской войны с помощью лопастей мельницы датской армии передавались секретные послания. Серьёзный повреждения нанес пожар, произошедший в 1935 году из-за короткого замыкания.

Нынешний вид мельница приобрела в 1936 году. Она была в эксплуатации до 1990 года, потом, с 1995 года, мельница начала использоваться как музей. В 2009 году за 5,5 миллионов датских крон фондом A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond (частный фонд Арнольда Мерска Мёллера и его жены) был произведен тщательный ремонт мельницы.

Музей и мемориал 

Экспозиция музея включает в себя здание самой мельницы, чертежи и фотографии, её история и технологии и её значение, а также униформа, оружие и другие предметы из войн с 1848-1851 и 1864 года. Музей ежегодно посещают около 50000 человек.

Литература 
 Inge Adriansen: Die Düppeler Mühle: Monument & Museum. Herausgegeben vom Museum Schloss Sonderburg, Sonderburg 1997, ISBN 87-87153-31-9
 Inge Adriansen: Nationale symboler i Det Danske Rige 1830–2000. Zweiter Band. Museum Tusculanums Forlag, Kopenhagen 2003, ISBN 87-7289-794-5, S. 245–276

Ссылки 

 Официальный веб-сайт музея Дюббёльской мельницы 

Здания и сооружения, построенные в 1744 году
Здания и сооружения, построенные в 1936 году
Мельницы, построенные в XVIII веке
Ветряные мельницы Дании
Музеи Дании
Сённерборг (коммуна)
Появились в 1936 году в Дании